Емпајер има више значења:
 Емпајер (Џорџија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Џорџија
 Емпајер (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Емпајер (Луизијана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Емпајер (Невада), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Емпајер (Колорадо), је град у америчкој савезној држави Колорадо
 Емпајер (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Емпајер (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Емпајер (филмски часопис), је британски филмски часопис 
 Награда Емпајер, је признање које додељује часопис Емпајер
 Empire (песма Касејбијана), песма британског рок бенда Касејбијан